SFTP může znamenat:
 SFTP – bezpečný přenos souborů s pomocí SSH (Secure File Transfer Protocol)
 Secure FTP – Bezpečné FTP (FTP přes SSH)
 Simple File Transfer Protocol

Související články 
 FTPS – FTP se zabezpečením pomocí SSL/TLS (někdy zaměňováno s termínem Bezpečné FTP, viz výše)
 SCP – Secure Copy
 SSH – Secure Shell
 TFTP – Trivial File Transfer Protocol (jednoduché FTP)

Zkratky